Kadosz – imię Jahwe w judaizmie
 Kadosz – izraelski film z 1999 roku